Eume steht für:

 Río Eume, Fluss in Galicien, Spanien
 Eume (Comarca), Verwaltungseinheit in Galicien, Spanien
 Talsperre Eume, Talsperre in der Provinz A Coruña, Spanien